Antikenmuseum steht für
 Antikenmuseum Basel
 Antikenmuseum im Schnoor, Bremen 
 Antikenmuseum der Universität Heidelberg
 Antikenmuseum der Universität Leipzig
 Antikensammlungen der Universität Jena

Siehe auch:
 Antikensammlung